est la formule brute de plusieurs isomères.

 éthylène, numéro CAS 
 polyéthylène
 polyéthylène basse densité, numéro CAS 
 polyéthylène haute densité, numéro CAS 

de:C2H4
en:C2H4
hu:C2H4